Александр Николаевич Марутян (род. 16.11.1946) — режиссёр, драматург, автор дикторских текстов.

Образование 
Физфак университета (Ереван, 1969) и режиссёрский факультет ВГИК (Москва, 1977).

Член союза кинематографистов России и гильдии кинорежиссёров.

Более пятидесяти игровых, документальных и научно-популярных кино и телефильмов.

Фильмография 
 «Один её день» — Арменфильм
 «Сквозь горы»
 «Ветер солнца»
 «Сказка страны Кварков»
 «Рассказы о Колмогорове»
 «Алё, привет..»
 «Москва. Чердак. Поварская»
 «Великий мистификатор»
 «Вся моя жизнь…»
 «Вторая печать» — ЦНФ (Госкино-Роскино)
 «История одной любви»
 «Дорога сквозь льды»
 «Предисловие к гонке» — ТО «Экран» ЦТ
 «Балтийский апокалипсис» — ТО «XX Век» к/ст им. Горького
 «Последняя любовь Маяковского» REN-TV
 «Семейные тайны» (4 серии) Телесериал ОРТ
 «Тайна улицы Чаррахе» — РТР (Телеспецназ)
 «Повесть о человеке» — РТР(«Очаково»)
 «Нежное сердце железной женщины» (МИЛЕНА-ФИЛЬМ)
 «Геннадий Рождественский. Сентябрь 2001» ТВС (ЛЕФЕМАР)
 «Чухрай. Баллада о солдате» (Студия 217) РГТРК «Культура»
 «Старые письма» (ФЕМИДА-RTV, ТВЦ)
 «Острова. Арнольд»
 «Острова, Пудовкин»
 «Странник» — РГРТК — КУЛЬТУРА
 «Кто враг твой?» (АВТОР)
 «Нюрнбергский набат» — ПРЕЗИДЕНТ-ФИЛЬМ
 «Большой партийный концерт» — «ЗИГАНШИН-РОК…» - т/к «Останкино»
 «Свои - чужие» ЦСДФ
 «Люди. Козы. Жизнь» к/ст «Покровские ворота»
 «Небо в огне» т-с МЕДИА-СТАР
 «Арифметика свободы» — по заказу Минкульта РФ
 «Мясищев. Несколько самолётов и вся жизнь»

Автор фильмов-портретов 
Среди героев: физик Арцимович, математики Колмогоров и Арнольд, путешественник и геолог Урванцев, художник Зверев, кинорежиссеры Параджанов, Пудовкин, Чухрай, историк Гумилев, летчик Маресьев, моряк Кучиев, музыкант Рождественский, руководитель восстания в собиборе Печерский, авиаконструктор Мясищев.

Режиссёр телециклов 
 «Наше трофейное кино»
 «Любимое кино нашей молодости»
 Ток-шоу «Двенадцать решительных женщин» (ТВЦ)

Педагог 
 2003—2005 годы — мастер-руководитель режиссерского курса ГИТР
 С 2008 года — доцент кафедры телевизионной режиссуры и драматургии МГУКИ
 С 2019 года — профессор кафедры киноискусства МГИК

Ссылки 
  Фильмы А. Марутяна
  О режиссёре
  Награждён фильм «Странник»
  О фильме «Вторая печать»
  Заявка на фильм «РОКОВЫЕ ЖЕНЩИНЫ РОССИИ»
  Заявка на фильм «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
  А. Марутян в Киногильдии режиссёров

Родившиеся в 1946 году
Родившиеся 16 ноября
Персоналии по алфавиту
Члены Гильдии кинорежиссёров России
Члены Союза кинематографистов России